Xinan (kinesiska: 西南, 西南街道) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 45 kilometer väster om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Xinan är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Shishan,  km öster om Xinan. Trakten runt Xinan består huvudsakligen av våtmarker.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina